Guarico es población larense y una parroquia de dicha entidad federal.

Ubicación 
La palabra Guarico significa “gua- pueblo, rico- riqueza”, nombre que le da realce para afirmar que es una parroquia con muchos valores interesantes y cosas bellas que se pueden apreciar cuando uno se sumerja en cualquier atardecer intenso de a aquel hermoso pueblo.

Esta parroquia se encuentra ubicada a 19 kilómetros al sur de El Tocuyo. Su altitud es de 1080 msnm, su clima es tropical lluvioso de montaña, su precipitación anual es de aproximadamente 900 mm. Se accede a través de la Carretera Trasandina que cruza a la zona alta del Municipio Morán hasta la zona alta del Estado Portuguesa.

Guarico en su parte física presenta un relieve montañoso; al este del pueblo se observan sierras con más de 2050 m de altitud pertenecientes al parque nacional Yacambú, y al sur-oeste también se puede apreciar una larga cadena de montañas con más de 2000 m de altitud sobre el cerro el Viso, al nor-oeste se extiende una gran faja verde donde se desarrollan diferentes cultivos a grandes escalas entre los cuales se encuentran extensos sembradíos de papas, tomates, pimentones etc.
Todo esto gracias a la fertilidad de los suelos y a su clima montañoso, propio para el desarrollo de diferentes tipos de cultivos que sirven para enriquecer la economía de esa población.

Vegetación 
El pueblo Guarico presenta una vegetación muy variada, en cuanto a bosque se refiere, entre los cuales se podría mencionar:

 Bosque Húmedo Premontano (BHP): esta formación ha sido bastante utilizada agrícolamente correspondiendo con las zonas del estado, enfatizando que la vegetación original ha desaparecido y solo se observan remanentes de ese bosque original en árboles dejados para la sombra del café.

 Bosque Húmedo Montano Bajo (BHMB): esta formación ha sido utilizada con bastante intensidad por la ganadería y la agricultura, cuando estas áreas son abandonadas se transforman en bosques secundarios, para luego convertirse en bosques abiertos propios para el desarrollo de árboles pequeños.

 Bosques muy Húmedo Premontano (BMHMB): se forman con una alta humedad favoreciendo el desarrollo de la vegetación natural con un buen número de especies. En la parte superior del suelo se desarrollan formaciones bastante cerradas, mientras que la parte inferior las formaciones son relativamente rala, esto a consecuencia de la poca luz que recibe, razón por la cual el suelo se mantiene casi libre.

 Bosques Húmedo Tropical (BHT): tiene como característica principal una vegetación exuberante. Los árboles alcanzan una altura considerable y una complejidad en la vegetación natural en cuanto a variación y densidad; esto debido al incremento de humedad que ocurre en esta formación.

 Bosque Pluvial montano bajo (BPMB): esta formación presenta un ambiente bastante húmedo. La vegetación que predomina es la original, el bosque es denso y con abundantes especies, encontrándose comúnmente helechos, árboles, y palmas pequeñas etc. Que de algún modo contribuyen con la vegetación natural.

b.1	 Vegetación de la Población de Guarico:

Es una tierra privilegiada, que constituye el principal pulmón vegetal de centroccidente. En esta región predominan los bosques tropófilos y las selvas higrófilas. Por su ubicación al pie de la montaña ésta es circundada por diversas serranías donde se desarrollan abundantes especies arborescentes, arbustos, gramíneas y algunos matorrales.
Entre los arbustos que proporcionan grandes riquezas madereras en los bosques montañosos se encuentra el pino silvestre, el roble, el cedro; además, de éstos también existen algunos árboles medicinales como es el caso del mapurite. Entre las especies aromáticas que se desarrollan en esta zona se encuentran las plantas ornamentales como son las orquídeas, y una extensa variabilidad de rosas, begonias, claveles entre otras.
La parroquia Guarico es una de las zonas más ricas del estado por presentar cantidades abundantes aromáticas de café, posee terrenos propicios para la cría y la agricultura, al sur-este y al nor-este se extiende la gran faja verde ubicada en las lomas, donde se desarrollan diferentes cultivos de papas, hortalizas, frutas y algunas plantas ornamentales, producto de la inclinación que presentan los suelos y debido a su gran capacidad de absorción de las aguas que por allí circundan.
Además, de poseer estos recursos se encuentran allí, algunas minas (cobre, bronce y arcilla) donde se extraen excelentes muestras.

Fauna 
Existe en las montañas y bosques una gran variedad de animales, como el zorro, puerco espín, ardillas, lapas, cachicamos, conejos, monos, gavilanes, gallinetas, guacharacas, e infinidad de pájaros, especialmente en los alrededores de la población.

Suelos 
Son relativamente fértiles, ricos en humus, lo cual favorece las actividades agrícolas, donde se desarrollan diferentes plantas exóticas, ornamentales y aromáticas de diferentes índoles como es el caso del café, las papas, tomates, los cuales se siembran con intereses comerciales; mientras que los pinos sembrados a sus alrededores sirve para proteger al ambiente y a su vez sirven de atractivo turístico de aquel paisajismo.
La gran abundancia de agua que esta región posee a pesar de ser tan pequeña es a consecuencia que la misma es a atravesada por dos quebradas (El Burón y Las Limas).
Además, de éstas también existen cantidades de aguas subterráneas, que brotan de manantiales, barrancos y caminos. Que poco a poco se han convertido en fuentes acuíferas que propician a la agricultura grandes recursos potenciales emanadas de las cristalinas aguas que brotan de las montañas

Hidrografía 
Es diversa, y está representada por la gran cuenca del Río Tocuyo, considerado como el río más importante de esta región, Guarico tiene una gran naciente de aguas cristalinas y de diversos manantiales que lo convierten en la cuenca más importante del municipio Morán.
Esta parroquia presenta una diversidad de quebradas como son las de El Chupadero, y Loma Redonda, las cuales se ubican al oeste de la PACCA Guarico, y que al unirse con la quebrada de Guago, se convierten en la quebrada de Las Limas y la quebrada de El Burón, las cuales nacen en el alto de Guarico y las mismas presentan una línea divisoria entre el sector San Rafael, el caserío La Aurita, y Pueblo Nuevo, pasando por el sector El Castaño hasta desembocar en las acantonadas aguas del embalse “Dos Cerritos”, que finalmente conducen al Río Tocuyo.
Además, de ser un lugar paradisíaco en relación con sus elementos naturales, es también fuente acuífera importante compuesta por 23.900 hectáreas de terreno fértil y de exuberante vegetación que conforman la cuenca hidrográficas más importantes, en cuyos terrenos y adyacencias se encuentran las partidas de nacimiento de los siguientes ríos: Tocuyo, Yacambú, Guache, Morador y La Portuguesa, siendo este último el afluente más importante que conforma los ríos Guanare- Mazparro, que ambos conforman parte de la cuenca del río Orinoco.

Historia 
Se puede decir, según la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, que Guarico fue fundado el 3 de mayo de 1620 y la fundación fue ordenada por el Gobernador y Capitán General de Venezuela Francisco de la Hoz Berríos. Hay ciertas contradicciones, ya que su fundación también se puede ubicar el 6 de septiembre de 1619 por el Capitán Gracián de Alvarado y Muñatones, quien le dio el nombre de Santa Cruz de Guarico bajo las órdenes del mismo Gobernador y Capitán General de Venezuela.

Cuando la población inicial de Guarico pasó a ser doctrina de indios tributarios, el número de habitantes era de 1442 y habían 885 casas. Para el año 1776 la población era de 1297 habitantes y en ella existían sólo dos familias españolas. Su iglesia estaba dedicada a la Santa Cruz y se encendió en 1770 por causas que aún se desconocen, perdiéndose innumerables documentos de gran importancia.

En 1821 se destruye la aldea aborigen, situada en el alto de la montaña y en otros sectores; pero estas órdenes dadas por el Capitán General de la Hoz Berríos, no se cumplieron cabalmente, no por desmayo de los españoles, sino porque los aborígenes gayones rebeldes no se lo permitieron, como fue el caso del encomendero Diego de Vitancurt, a quien la iglesia enjuició por no haber cumplido la orden de trasladar a los aborígenes de Chabasquén a Guarico, debido a que hubo resistencia por varios motivos, aunque al final se impuso la violencia de los españoles.

En el Siglo XX Personas Importante en La Parroquia Lucharon Por la Política de La Parroquia y del Municipio Morán entre Ellos La Familia Lucena del Alto de Guarico, dirigida Por el señor Francisco Lucena Veloriero dador de letras, Fiel devoto a Las tres Divinas Personas y a San Rafael Arcángel, Aún en dicho pueblo A Principios del Siglo XXI existen Familiares y descendientes de este señor tan importante en La historia del Municipio Morán y En La Parroquia Guarico

Guarico y el Terremoto de 1950 
El 3 de agosto de 1950 hubo el terremoto en la ciudad de El Tocuyo que afectó terriblemente el casco central de la población de Guarico y una muestra fue la casi desaparición de la mayor parte de las casas coloniales de la época las cuales fueron reemplazadas por construcciones de madera.

Educación 
Entre las instituciones que presentan servicios con mayor relevancia tenemos las instituciones educativas.
Esta comunidad cuenta con una Escuela Básica “Guarico”, que funciona en ambos turnos, una Unidad Educativa Diurna, Tres Pre-escolares, y un Liceo, a donde egresan todos los aspirantes que desean cursar el primer año. Incluyendo el resto de las demás poblaciones estudiantiles circunvecinas.

Actualmente la escuela básica Guarico, tiene una matrícula de 975 estudiantes, y donde desempeñan labores educativas alrededor de 27 maestros, de 1.º a 6.º grado; existen dos secciones de Pre-escolar con sus respectivas asistentes, dos maestros especialistas (educación musical, y educación física). Cuenta con el siguiente personal administrativo: sub-director, una docente bibliotecaria y dos auxiliares de Pre-escolar, dos secretarias; personal obrero: dos porteros, un obrero de mantenimiento, y seis aseadores.

En cuanto a la planta física, la construcción es mixta en lo que se refiere a estructura, las aulas más nuevas son las más amplias, los salones de clases están construidos en estilos diferentes, posee variedad de pasillos, un escenario techado. Actualmente se están construyendo dos aulas, que a futuro servirán para minimizar un poco la problemática que anteriormente venía padeciendo esta institución.
Pero a pesar de la construcción de estas aulas aún la escuela continúa presentando serios problemas entre los cuales tenemos:

	A pesar de ser un pueblo tan pequeño, existe poca integración de los representantes hacia la escuela, y por lo tanto los P. P.P, se desvanecen, impidiendo en su mayoría el desarrollo de actividades culturales y recreacionales en todos los ámbitos.

	El comedor escolar que existe, se encuentra colapsado, debido a que tiene que asumir con la comida de toda la comunidad infantil tanto de la escuela como del liceo, lo que agudiza el problema de la desnutrición infantil, que también es otro fenómeno que está afectando a esta comunidad.

	Actualmente la escuela requiere con urgencia de los servicios de odontología y de un docente de educación especial o psicopedagogo (a), los cuales reiteradamente se ha solicitado, pero que aún siguen sin lograrlo.

Liceo Bolivariano Simón Castejón 

Es el único liceo donde se culmina la etapa de bachillerato, a él acuden todos los niños zonificados de la Escuela Básica Guarico y de las demás parroquias circunvecinas como es el caso de Anzoátegui, y Villanueva. Además, de esto funciona como liceo nocturno para aquellas personas que por diferentes causas no pueden asistir a clases en horas diurnas, Cuenta con un personal altamente calificado, destacados en diferentes áreas, conformando un conglomerado de 40 profesores; el personal administrativo está conformado por: el sub.-director, dos jefes de seccionales, una jefe del departamento de evaluación ocho secretarías, una auxiliar de biblioteca; personal obrero lo integran: dos porteros, un jardinero, 6 aseadores (as), y dos vigilantes.

En cuanto a la planta física, cuenta con un plano estructural poco convaleciente, debido a que sus edificaciones no se hicieron con miras a futuro, y en la actualidad se están presentando serios problemas, ya que a pesar de haber construido dos nuevas aula, aún persisten los problemas debido a que la institución no puede adsorber la total población estudiantil en horarios diurnos y surge la necesidad de convertirlo en liceo nocturno.
Sintetizando, que este no es un problema que agrava tal situación, existen otros problemas más graves que si perjudican la buena imagen de esta institución.

	Como es el caso de la escasez de material de laboratorio para realizar las prácticas debidamente.

	La falta de material didáctico para desarrollar las actividades académicas en perfectas condiciones.

	La falta de alumbrado público que impiden el normal desarrollo de las clases en horas nocturnas.

	La poca vigilancia nocturna que se le presta a la institución en los fines de semanas, ha traído serios problema, ya que a pesar de que el liceo tiene buena ubicación, siempre existen personas ociosas que se dedican a destruir las pocas cosas buenas que aun allí persisten. En lo que va de año escolar allí el hampa ha hecho de las suyas en dos oportunidades, destruyendo en gran parte material de laboratorio.

	Equipos de oficina (robo de la única computadora con la que contaba), y la destrucción de algunos documentos de suma importancia para dicha institución.

	Otro agravante es el problema de drenaje tanto de las aguas blancas como de aguas negras, que está padeciendo desde hace muchos años dicha institución, el cual se mantiene desapercibido, a sabiendas de que esto puede ocasionar serios problemas que a largo plazo puedan afectar a la población estudiantil, pudiéndose desarrollar cualquier tipo de enfermedad, ya que la acumulación de aguas negras, puede generar el brote de cualquier epidemia en la institución.

Población 
Para el año 2005, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población de Guarico era de 17 229 habitantes.

Guarico ha tenido gran auge en los últimos años gracias a varios factores como: Ser vía de comunicación con Portuguesa (Chabasquén, Biscucuy, Guanare) y el crecimiento poblacional en Villanueva, que usa a Guarico como enlace comercial cafetalero. Aparte de esto, el dinamismo de la economía nacional ha permitido que Guárico sea asiento de servicios como telefonía celular, Banco, Mercados, Estaciones de Servicio, Línea de Taxis, Autobuses, Ferretería, entre otros. Con este crecimiento los guariqueños se han visto afectados en ciertas áreas, como el servicio de agua, la cual no es tratada, luz, e inseguridad.

Características de la población 
Extensión Territorial: Esta población presenta una extensión territorial de 16 leguas de tierra de este a oeste, 6 leguas de tierra de norte a sur.
Tomando en cuenta que una legua de tierra es equivalente a 1572 m y por lo tanto al hacer los respectivos cálculos matemáticos quedó demostrado que la extensión territorial de esta población, por conversión corresponde a .

División Política Territorial: Por ser esta una parroquia, no existe ningún argumento que especifique tal división. Pero para esclarecer este punto surgió la idea de plasmar su división política territorial a través de la numeración o cantidad de barrios que conforman este hermoso pueblo.

Actualmente el pueblo cuanta con nuevas barriadas como son: Colinas de San Pedro, San Rafael parte baja, Doña Digna, barrio Cinco de Octubre, barrio El Caribe, entre otras.

Plano Social 

Con relación al plano social que presenta la comunidad es conveniente destacar algunos aspectos:

	En la comunidad no se desarrollan programas culturales, su recreación en sus ratos de ocio está inclinada hacia el deporte, donde continuamente se llevan a cabo diferentes intercambios deportivos con equipos de la localidad, y caseríos circunvecinos.

	La comunidad como tal ha recibido pocos programas de viviendas rurales, pero aún persisten la construcción de ranchos de bahareque y de zinc, estando muchas ubicadas a orillas de la quebrada y de las carreteras, lo que contribuye un problema habitacional y de urbanismo, que además de anti estético, representa elementos de contaminación del suelo y de las aguas, debido a la existencia o no de letrinas y bote de desechos hogareños de todo tipo.

	En la población, existen familias marginales, niños desnutridos, y muchas madres solteras, la mayoría muy jóvenes ubicadas entre 13-17 años de edad. Un elevado consumo de alcohol y el problema de consumo de ventas de drogas persiste y crece.

	Estos problemas han traído como consecuencia, la descomposición social, el desequilibrio familia, la alteración y perdida de los valores, descuido de los estudios, en las obligaciones y responsabilidades familiares y ciudadanas; en el disfrute sano de la vida.

	En cuanto al sector salud, en la comunidad existe un ambulatorio tipo II que cuenta con dos pasantes de medicina (pasantía de uno a dos meses), dos enfermeras graduadas, diez enfermeras auxiliares, un odontólogo y ocho camareras, tres chóferes y dos vigilantes, ocho aseadoras y una ambulancia. Este ambulatorio cuenta con el servicio de hospitalización para controlar los pacientes que padecen algunas enfermedades que no son de alto riesgo, demás de esto se hacen suturas a paciente de bajo riesgo, también se cuenta con el servicio de maternidad, sólo a mujeres que ya hayan tenido la experiencia de ser madres, aportando que las pacientes primerizas o de alto riesgo son trasladadas hasta la ciudad de El Tocuyo, debido a que allí recibirán especial atención. También funciona dependiente del ambulatorio la estación de puericultura, donde además de los médicos del ambulatorio trabajan tres enfermeras que realizan la labor de higienistas escolares.

Este ambulatorio funciona satisfactoriamente dentro de las posibilidades, Ya que cuenta con un buen equipo, conformado por médicos, enfermeras, y amigos que tienen un gran espíritu de entrega a su trabajo, Puesto que la mayoría de su personal tienen sus raíces en esta comunidad. Entre sus proyectos se tiene pautado la culminación de la infraestructura donde se instalará recientemente un laboratorio el cual servirá para beneficiar en gran parte a la población, el cual se piensa inaugurar a finales de este mismo año.
Además de esto también existen algunos consultorios privados, que cuenta con el servicio de laboratorio, que a bien o mal, siempre hacen sus aportes a la colectividad, ya que estos médicos garantizan sus servicios durante las 24 horas del día.

	Con respecto a la vigilancia: se cuenta con la participación de las fuerzas policiales, quienes se mantienen en constante recorrido por el pueblo, a fin de mantener el orden en la ciudadanía, la paz social, teniendo además vigilancia y control sobre las ventas y consumo de alcohol, y del flagelo de las drogas que poco a poco ha venido afectando la población. Siempre ha existido buenas relaciones entre el cuerpo policial y el resto de las instituciones y de los pobladores. Pocas veces se desarrollan competencias deportivas en forma organizada y las fiestas patronales sólo generan situaciones problemáticas por la atracción predominante del consumo de alcohol.

Recursos económicos con que cuenta la Parroquia Guarico actualmente 

Según datos arrojados por las diferentes entrevistas a algunas instituciones y personalidades ubicadas en esta localidad, y a raíz de las diferentes encuestas realizadas en función de nuestro trabajo, se pudo corroborar que dicha parroquia, cuenta con una población aproximada de 23000 habitantes, razón por la cual se afirma, que este hermoso pueblo tiene todas las condiciones dadas para ser nombrado como municipio autónomo, sólo faltaría un poco de organización, para que este sé le otorgué el nombramiento como municipio, según las exigencias del pueblo este debería llevar el nombre de un gran héroe epónimo Don Simón Castejón, en honor a ese maravilloso hombre que aportó toda su nobleza y sabiduría para este pueblo.

En tan sentido, y haciendo referencia en las causas expuestas anteriormente, cabe señalar que este es un pueblo netamente agrícola y la base a la economía se centra en su mayoría en el sector primario, y el sector terciario, dejando a un lado el sector secundario, ya que este es el sector que requiere de mayores inversiones industriales, y lamentablemente este pueblo no cuenta con los suficientes recursos para desarrollar algún tipo de empresa pesadas, manufactureras, ni de construcción que genere algún tipo de ingresos bien sea a corto o a largo plazo, lo cual nos permite reflejar allí la gran problemática, en cuanto al número de desempleados que se ubica en esta zona, contribuyendo en su mayoría con el desnivel total de la economía en el sector.

Respecto al Sector Primario 

Tiene un desarrollo de una manera holística, donde hay predominio de la actividad agrícola y pecuaria, este sector es transmitado por las dos fuentes económicas principales como son: la PACCA Guarico, Cooperativa COPALAR. Dichas entidades comerciales son las que se encargan de controlar la producción del café su recepción y venta, además de este grano que es el principal producto agrícola, se siembran papas, maíz y caraotas, hortalizas; tomates, repollo, pimentón, frutas; especialmente cambures, aguacates, fresas y la nuez de macamía estas dos últimas especies, se encuentran dentro de algunos proyectos agrícolas auspiciados por FUDECO, que al parecer son frutas muy rentables, propias para ser desarrolladas dentro de ese clima y la vegetación, se piensa que a futuro éstas lleguen a suplir un poco a los precios del café y de estos otros rubros agrícolas, ya que en la actualidad existe una gran competencia agrícola dentro de los mercados nacionales e internacionales.
Por último, en este sector se señala la ganadería lechera y de carnes, con óptimos resultados propicio por los factores del suelo, del pasto, y del clima.

Respecto al Sector Terciario 
Es el sector desarrollado con mayor afluencia en este pueblo, es allí donde la economía juega su papel protagónico equitativo dentro de las diferentes entidades comerciales que le dan vida, entre los más destacados se encuentran:
Abasto con ventas al mayor y al detal; almacenes de ropa y calzado, quincallerías y cosméticos, mueblerías y líneas blancas, ferreterías, carnicerías, panaderías, fruterías, farmacias y perfumerías; festejos, restaurantes y fuentes de sodas; venta de comida rápida; dulcerías y reposterías; peluquerías discotecas, club social. Gimnasios, pensiones u hotel, casas de juego y de videos, alquiler y venta de películas, oficinas contables, gestorías y asesoramiento jurídico, almacenes de fotografías, casas agrícolas, venta de repuestos automotores, talleres mecánicos, metalúrgicos, y de herrería, caucheras, estaciones de servicios; agencias de loterías, salones de pool y de billares, y por último los tradicionales herederos de la crisis como son los buhoneros, o representantes de la economía informal.
Allí, no existe centros ni medios de recreación, aunque ha crecido poblacional y habitacionalmente su desarrollo general está estancado.
El pueblo tiene perspectivas turísticas muy grandes las cuales no son apreciadas por sus pobladores, puesto, que las mismas no han sido realmente apreciadas ni tomadas en cuenta por los organismos oficiales y privados.
En cuanto a las actividades culturales, estas son mínimas y se realizan en algunos centros educativos de manera eventual. No existe ningún tipo de institución o personal capacitado que se encargue de promover o de estimular aquellos valores culturales.
Pero si existen personas dotadas de talento propio, y que en algún momento han salido a relucir, y han dejado muy en alto en nombre de este Pueblo, Allí existen excelentes pintores, compositores artistas plásticos como es el caso del Ing. Alirío Orellana, César Andrade, excelente figura que nos han representado internacionalmente en la ciudad de París, entre otras destacadas figuras tenemos el Sr. Aristóbulo Camacho (difunto), Víctor Escobar, Ali Rivero, Rafael Duran, Ernesto Guedez, Alexander Avendaño, quienes han marcado pautas con sus hermosas canciones (policromía, novia Tocuyana, moliendo café, Himno a la población de Guarico, y al liceo Simón Castejón etc.), Además de éstos, existen otros personajes que de alguna forman han dejado huellas como es el caso de Don Simón Castejón héroe epónimo quien se venera al asignarle su nombre a una de las casas de estudio como la Unidad Educativa Simón Castejón.
En tal sentido, es importante destacar que a pesar de esta población estar en un lugar tan recóndito del Estado Lara, cuenta con un stock de profesionales de diferentes índoles como es el caso de militares, médicos, ingenieros, enfermeras, excelentes profesionales de la docencia, curas, abogados y contadores públicos entre otros, pero que a pesar de que esta población cuenta con bajos recursos económicos las personas oriundas se han preocupado por tener una forma más digna de vivir, los profesionales que se quedan arraigados allí, tratan de buscar la solución o enmendar algunos problemas que tanto aquejan a este población. Mientras tantos aquellos profesionales que por circunstancias de la vida han tenido que abandonarla por muy lejos que estén siempre recuerdan aquel hermoso paisaje que los vio nacer y crecer y en algún momento que tienen la oportunidad de volver, siempre aportan un granito de arena en señal de virtud o de agradecimiento a esa bella población.

Servicios básicos 

a)	Servicios de aseo Urbano:
Funciona una vez a la semana, lo que trae como consecuencia la acumulación de basuras y por ende la proliferación de enfermedades, en la población, debido a que siempre se está a la espera de los camiones que envían de El Tocuyo, lo cual es motivo para que se contamine el suelo y las aguas con desechos hogareños, sobre todo a orillas de carreteras y en las entradas de la comunidad, ya que dentro de la población la gran mayoría de las familias arrojan los desperdicios acumulados a orillas de la quebrada al ausentarse el servicio.

b)	Servicios Telefónicos y de electrificación:
Funciona con muchas fallas y el suministro de la corriente frecuentemente experimenta dificultades sobre todo en épocas de cosecha del café.

c)	Servicio de Agua:
Es regular a pesar de ser Guaríco epicentro acuífero, el servicio que presta a esta población es deprimente, y además que no existe un control bacteriológico con respecto al agua utilizada para el consumo humano.

d)	Servicios de transporte:
La población cuenta con el servicio de la línea tilca, la cual hace el recorrido desde muy temprano de la mañana hacia la ciudad de Barquisimeto,   actualmente existen tres líneas de carritos por puesto, que sufragan el exceso de pasajeros que viajan hasta la ciudad de El Tocuyo.

Guarico